I чемпионат мира по лёгкой атлетике проводился под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Соревнования прошли на Олимпийском стадионе в Хельсинки с 7 по 14 августа 1983 года.

Расположение команд в медальном зачете может различаться в зависимости от способов подсчета. Сборная ГДР завоевала 22 медали, из которых 10 золотых. У сборной США золотых наград 9, но по общему количеству медалей (24) — они лидеры. Советская команда также опередила ГДР по общему количеству медалей (23, из них 6 золотых). В общей сложности медали завоевали спортсмены 25 стран, а всего в чемпионате принимали участие легкоатлеты из 153 государств со всех шести континентов.

Карл Льюис из сборной США выиграл золото в беге на 100 метров и прыжке в длину, а также бежал на заключительном этапе эстафеты 4×100 метров, в которой его команда финишировала первой с мировым рекордом. Чехословацкая бегунья Ярмила Кратохвилова доминировала на дистанциях 400 и 800 метров, установив на дистанции 400 метров мировой рекорд — 47,99 секунд. Американка  первенствовала в беге на 1500 и 3000 метров. Среди других знаменитых атлетов можно выделить Мариту Кох, выигравшую 200 метров и две эстафеты в составе сборной ГДР. Кроме того, в её активе серебро на стометровке. Советский прыгун с шестом Сергей Бубка впервые выиграл мировое первенство.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты